Sozialistische Volkspartei ist:

 ein 1948 durch die Westmächte verbotenes Parteigründungsprojekt, siehe Artikel Kommunistische Partei Deutschlands

Siehe auch:

 Partido Popular Socialista
 Partido Socialista Popular
 Socialistisk Folkeparti
 Sosialistisk Folkeparti